Liga I 2007/2008 var den nittionde säsongen av Liga I, Rumäniens högsta division av fotboll. Säsongen startade den 27 juli 2007 och slutade den 7 maj 2008.  Totalt deltog 18 lag i ligan och CFR Cluj vann ligan med 1 poäng före tvåan FC Steaua București.

Tabell

Referenser

Källor 

Fotbollssäsongen 2007/2008
2007 i Rumänien
2008 i Rumänien
Säsonger av Liga I